

Шанари — присілок, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія
 Шанари — присілок, Чебоксарський район, Чувашія